SemanticPedia est une plateforme issue d'une convention tripartite signée entre le ministère de la Culture et de la Communication, l'Inria et Wikimédia France.

Objet de la plateforme 

Elle vise à faciliter la sémantisation (à l'aide des formats ouverts du W3C) et la publication de données issues des projets Wikimedia en français. Les données de Wikipédia en français, en vertu du travail réalisé par l'équipe de recherche Wimmics dirigée par Fabien Gandon, à la suite d'une première convention entre le ministère de la Culture et l'Inria, constituent le premier projet hébergé par cette plate-forme : autrement dit, DBpedia en français. L'équipe qui le développe étant également responsable du chapitre francophone de DBpedia, ce sont les mêmes données qui sont disponibles sur ce site et sur SemanticPedia.org. Outre la sémantisation de Wikipédia, dont la version finalisée sera disponible au printemps 2013, la ministre de la Culture a annoncé un effort de sémantisation spécifique consacré au Wiktionnaire et à ses 2 millions de termes, toujours à l'occasion du lancement de SemanticPedia, lors d'un événement organisé le  à l'INHA.

Innovations 

Sur le plan technique, le projet tire parti des retours d'expérience existants pour améliorer la qualité des données publiées. Le Dbpedia en français bénéficie notamment d'initiatives telles que DBpedia Lite sur certains points tels que la stabilité des URI de DBpedia. Par ailleurs, dans ce cas précis, la sémantisation doit être étendue aux historiques et aux pages de discussions, à la différence des versions de DBpedia disponibles dans d'autres langues.

Sur le plan institutionnel ce projet innove car il a motivé la signature des premières conventions actées entre le ministère de la Culture et l'Inria (pour le DBpédia en français), mais aussi entre le ministère de la Culture et Wikimédia France, et, à plus forte raison, entre ces trois institutions (en ce qui concerne SemanticPedia).

Portée institutionnelle 

Dans son discours, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, déclare notamment : 

Sur les  entrées de Wikipédia, 45 % concernent le domaine de la culture.

Une plateforme de promotion de la langue française 

L'importance de SemanticPedia au regard de la présence de la langue française dans le Web de données a été rappelée par le ministère, dont la Délégation générale à la langue française et aux langues de France suit le projet.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 DBpedia
 Freebase
 GlobalAtlas

Liens externes 
 
 Site de l'équipe Wimmics hébergeant le projet chez Inria sous la responsabilité de Fabien Gandon.

Données ouvertes
Base de données sémantique sur Internet
Wikipédia